

Sciences et techniques 
 En paléontologie, Proa est un genre de dinosaures ornithischiens, dont on ne connaît que l'espèce Proa valdearinnoensis.

Sciences humaines et sociales 
En linguistique :
 proa signifie « proue » dans plusieurs langues romanes dont le catalan, l'espagnol, l'occitan et le portugais ;
 proa signifie « prao » en anglais et parfois en français.

Culture et société 
  (1935-1936) est une institution civique et culturelle de Valence (Communauté valencienne, Espagne).
 Les  sont une maison d'édition de Barcelone (Catalogne, Espagne).

Patronyme 

 Jean-Jacques Proa (1757-1825), un armateur rochelais, marin et trafiquant d'esclaves français ;
 Paul Proa (1798-1872), un homme politique français, neveu du précédent.

Toponyme 

 la , nom espagnol du cap Bowsprit Point, à la pointe nord de l'île Leskov (, îles Sandwich du Sud) ;
 la punta Proa, un monticule de  situé sur l'île de , à proximité de la base antarctique Almirante Brown.